Анант Кумар (; род. , , Бихар, Индия) — немецкий писатель индийского происхождения. В настоящий момент живёт в Касселе.

Биография 
Анант Кумар родился в Бихаре в семье учителя. В 1991—1998 гг. изучал германистику в Университете г. Касселя, где получил степень магистра, защитив диссертацию на тему эпического романа Альфреда Дёблина «Манас».

Произведения Кумара сочетают в себе опыт иностранца в немецком обществе и традиции индийской культуры. Первое произведение писателя «Fremde Frau, fremder Mann» («Чужая жена — чужой муж») наполнено злободневными наблюдениями и выразительной проницательностью.
Элементы скетчкома и иронические комментарии наполняют всё творчество Кумара. В своём произведении Zeru — Eine siebentägige
Geschichte («Зеру — Семидневная история») Кумар обращается к литературной форме эпоса и в пёстром великолепии описывает
повседневную жизнь африканского мальчика среди диких и древних мифов Чёрного Континента.

Анант Кумар является членом Союза немецких писателей и Гессенского литературного общества. На протяжении последних нескольких лет Кумар регулярно выступает в образовательных и исправительных учреждениях.

Произведения

На немецком 
 Fremde Frau — fremder Mann. Ein Inder dichtet in Kassel. Wiesenburg, Schweinfurt 1997, ISBN 3932497007.
 Kasseler Texte. Gedichte, Kurzgeschichten, Beobachtungen, Glossen, Skizzen, Reflexionen. Wiesenburg, Schweinfurt 1998, ISBN 3932497120.
 Die Inderin. Prosa. Wiesenburg, Schweinfurt 1999, ISBN 3932497325.
 … und ein Stück für Dich. Ein Bilderbuch für Kinder und Erwachsene. Geest, Ahlhorn 2000, ISBN 3934852297.
 Die galoppierende Kuhherde : Essays und andere Prosa. Wiesenburg, Schweinfurt 2001, ISBN 3932497589.
 Die uferlosen Geschichten. Wiesenburg, Schweinfurt 2003, ISBN 3937101047.
 Drei Kilo Hühner. Grotesken, Glossen, Satiren. Fünf-Finger-Ferlag, Leipzig 2005, ISBN 3980893456.
 Zeru. Eine siebentägige Geschichte. Wiesenburg, Schweinfurt 2005, ISBN 3937101780.
 Indien I. Süß. IATROS, Mainz 2006 ISBN 393743948X.
 Indien II. Sauer. IATROS, Mainz 2006, ISBN 3937439498.
 Ein Inder in Deutschland. Wiesenburg, Schweinfurt 2008, ISBN 9783939518914.
 Der Mond und seine Langeweile. Ein Bilder- und Malbuch für die großen und kleinen Kinder und für das Kind im Erwachsenen. Epla, Ganderkesee 2009, ISBN 9783940554291.
 ARCHETYPUS. Epla, Ganderkesee 2011, ISBN 9783940554611.
 Indien — Eine Weltmacht! — mit inneren Schwächen. Der Neue Morgen, Rudolstadt 2012, ISBN 9783954800216
 Ibiza: Gespräche, Gedichte und Betrachtungen. Projekte-Verlag, Halle (Saale) 2013, ISBN 9783954863310
 FRIDO - Eine Deutsche Stimme. Der Neue Morgen, Rudolstadt 2013, ISBN 9783954800353

На английском 
 Stories Without Borders Wiesenburg, Schweinfurt 2010, ISBN 3942063417.

Награды 
 2002: Finalist des Würth-Literatur-Preis, (Tübinger Poetik-Dozentur)
 2003: Poeticus-Kurzgeschichten-Preis, Spittal an der Drau
 2003: Förderstipendium im Rahmen des Wettbewerbs Inselschreiber, Sylt-Quelle, Rantum
 2004: Finalist, May-Ayim-Award (Lyrik), Berlin
 2006: Rudolf-Descher-Feder, Jahresauszeichnung des Autorenverbandes IGdA
 2010: Finalist, 14. Kurzgeschichten-Menü-Wettbewerb, h+s veranstaltungen GmbH
 2011: Arbeitsabschlussstipendium "FRIDO — EINE DEUTSCHE STIMME (Erzählungen), Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden
 2012: Finalist, Geertje Potash-Suhr Prize for prose in German, SCALG, Colorado

Эссеисты Германии
Эссеисты по алфавиту